Rhodesia kan avse:

 Rhodesia (region) – en historik region i södra Afrika
 Nordrhodesia – en tidigare brittisk koloni i södra Afrika 1911–1964
 Nordöstrhodesia – ett brittiskkontrollerat territorium i nordöstra delarna av dagens Zambia –1911
 Nordvästrhodesia – ett brittiskkontrollerat territorium i nordöstra delarna av dagens Zambia –1911
 Sydrhodesia – en tidigare brittisk koloni i södra Afrika 1923–1965 och 1979–1980
 Rhodesia – en självförklarad stat i södra Östafrika 1965–1979
 Zimbabwe Rhodesia – en självförklarad stat i södra Östafrika 1979–1979
 Rhodesia, England – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Rhodesia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Rhodesia (svamp) – ett släkte av svampar
 1197 Rhodesia – en asteroid i huvudbältet